Allegoria della Prudenza – dipinto olio su tela di Tiziano conservato nella National Gallery di Londra
 Prudenza – una delle quattro virtù cardinali della morale occidentale
 Prudenza – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
 Prudenza – dipinto olio su tavola di Piero del Pollaiolo conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze